Bize (Haute-Marne)
 Bize (Hautes-Pyrénées)
ook:
Bize-Minervois, Aude